Jméno a příjmení Josef Čapek nese řada osobností:

 Josef Čapek (skladatel) (Joseph Czapek, 1825–1915) – český houslista, skladatel a kapelník, působící ve Švédsku
 Josef Čapek (pedagog) (1851–1915) – pedagog, filolog
 Josef Čapek (sokol) (1856–1925) – starosta pařížského Sokola
 Josef Čapek (farář) (1865–1962) – evangelický farář
 Josef Čapek (politik) (1869–1955) – politik, odbojář
 Josef Čapek (právník) (1870–1937) – právník, úředník
 Josef Čapek (filosof) (1878–1948) – doktor filozofie, pedagog, filolog, překladatel
 Josef Čapek (1887–1945) – malíř a spisovatel
 Josef Čapek (fotbalista) (1902–1983) – fotbalista
 Josef Čapek (historik) (1909–1988) – historik
 Josef Horymír Čapek (1860–1932) – českoamerický houslista, skladatel a hudební pedagog, působící v USA